Claude-Louis de La Châtre ist der Name folgender Personen:

* Claude-Louis de La Châtre (Bischof) (1698–1740), französischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Agde
 Claude-Louis de La Châtre (General) (1745–1824), französischer General und Politiker